Die Football League 1891/92 war die vierte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 5. September 1891, endete am 30. April 1892 und war die letzte Spielzeit, die noch ohne den Zusatz „First Division“ ausgestattet war.

Der AFC Sunderland gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor Preston North End erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern des Vorjahrs Stoke City und FC Darwen musste der Klub aus Darwen nach nur einem Jahr die Eliteklasse wieder verlassen und in die 1892 neu geschaffene Football League Second Division absteigen. Neu hinzukommen sollten nach der Aufstockung von 14 auf 16 Vereinen in der Folgesaison mit Nottingham Forest, Newton Heath und The Wednesday gleich drei Klubs aus der Football Alliance.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des AFC Sunderland 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1891/92 für den AFC Sunderland in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Wahlprozedere 
Die Regularien der Football League sahen vor, dass sich am Saisonende die vier schlechtesten platzierten Teams zu Wiederwahl stellen mussten. Abgestimmt wurde auf der jährlichen Hauptversammlung der Football League, bei der zugleich über Neuaufnahmen entschieden wurde. Eine Sonderrolle nahm dabei der FA-Cup-Sieger West Bromwich Albion ein, der sich nach seinem Pokalsieg der Wiederwahl nicht mehr zu stellen brauchte. Die folgende Stimmverteilung sorgte dafür, dass mit Nottingham Forest, Newton Heath und The Wednesday drei Klubs in die auf 16 Vereine aufgestockte Football League First Division aufstiegen, der FC Darwen spielte in der folgenden Saison ebenso wie die abgelehnten Klubs Sheffield United und Burton Swifts in der neu formierten Football League Second Division.

Weblinks 
 England 1891-92 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1891/92
1891/92